Der Coupe d’Europe 2017/18 ist ein Dreiband-Mannschaftsturnier im Karambolagebillardsport. Die 60. Auflage fand vom 6. bis zum 10. Juni 2018 in Porto statt. Erstmals richtete der FC Porto die Qualifikation und die Endrunde in einem Turnier aus. Somit spielen sechs Gruppensieger, der beste Gruppenzweite sowie der FC Porto als Titelverteidiger die Endrunde aus.

Allgemeine Informationen

Gruppenphase 
Gespielt wurde am 6. bis 10. Juni 2018 im Round-Robin-Modus.

Gruppeneinteilung

Qualifikations-Gruppen

Ergebnisse

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Gruppe E

Gruppe F

Hauptrunden-Gruppen

Gruppe G

Gruppe H

Finalrunde 
Gespielt wird am 10. Juni 2018 im Knock out-Modus.

Halbfinale 1 
10. Juni 2018; 09:30h

Halbfinale 2 
10. Juni 2018; 11:30h

Finale 
10. Juni 2018: 16:30h

Abschlusstabelle 2017/18

Weblinks 

 Finale Coupe d’Europe in Porto
 Dänen-Express überrollt La Baule; Deutsche Teams chancenlos
 Endrunde Final 8; FC Porto erstmals mit Jaspers
 F.B.N. Tekstil BSK gewinnt den Europapokal in Porto

Einzelnachweise 

2018
Coupe dEurope 2017/18
Billardturnier in Porto